Освальд Креслиньш (; 15 ноября 1911 — 15 декабря 1974) — советский и латвийский актёр и режиссёр. Заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Освальд Креслиньш родился 15 ноября 1911 года в Белявской волости Мадонского уезда, в семье ремесленника Фрициса Креслиньша.

Окончил Гулбенское коммерческое училище. Учился на Латвийских драматических курсах. Работал в Латгальском (1937—1940) и Елгавском (1941—1944) театрах. Актёр и режиссёр Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1941 и 1945—1950), актёр Государственного художественного театра им. Я. Райниса (1951—1959).

С 1956 года радиорежиссёр, редактор и постановщик популярных радиопрограмм и радиоспектаклей. В 1962 году назначен главным режиссёром Латвийского радио.

Был женат на актрисе Элзе Стерсте.

Ушёл из жизни 15 декабря 1974 года. Похоронен на кладбище Райниса в Риге.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1950)
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)

Творчество

Роли в театре

Латгальский театр 
 1937 — «Ах, эти студенты» М. Ордоно и Б. Томаса — Фрэнсис Чесни
 1938 — «Блудный сын» Рудольфа Блауманиса — Крустиньш
 1939 — «Сенсация» Е. Вульфа — Карлис Катиньш
 1940 — «Наследство гетеры» Анны Бригадере — Эдвин

Елгавский театр 
 1941 — «Саламейский алькальд» Педро Кальдерона — Хуан
 1941 — «Пустомеля» Карло Гольдони — Отавио
 1942 — «Проделки Скапена» Мольера — Октав
 1942 — «Майя и Пайя» Анны Бригадере — Варис
 1944 — «Золотой конь» Райниса — Белый отец
 1944 — «Партизаны» Мартиньша Зивертса — Тилзис
 1944 — «Дама привидение» Педро Кальдерона — Дон Хуан

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1941 — «Золотой ключик» А. Н. Толстого — Артемон
 1941 — «Как закалялась сталь» по одноимённому роману Николая Островского — Жухрай
 1945 — «Воронёнок» Райниса — Чужестранец
 1946 — «Мещане» М. Горького — Тетерев
 1947 — «Принцесса Гундега и король Брусубарда» Анны Бригадере — Марис
 1948 — «Счастливый медведь» Андрея Упита — Господин
 1949 — «Майя и Пайя» Анны Бригадере — Варис
 1950 — «Снежная королева» Евгения Шварца — Советник

Государственный художественный театр им. Я. Райниса 
 1951 — «Три сестры» А. П. Чехова — Вершинин
 1953 — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Лоренцо
 1954 — «Блудный сын» Рудольфа Блауманиса — Отец Микуса
 1955 — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — Каренин
 1956 — «Играй, танцуй» Райниса — Дядюшка
 1958 — «Свадьба Мюнхгаузена» Мартиньша Зиверта — Салтыков
 1959 — «Гамлет» Шекспира — Полоний

Режиссёрские работы

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1948 — «Счастливый медведь» Андрея Упита (совместно с Борисом Праудиным)
 1950 — «Снежная королева» Евгения Шварца (совместно с Борисом Праудиным)
 1958 — «Республика Вороньей улицы» Яниса Гризиня
 1964 — «Ореховый мостик» Илзе Индране
 1965 — «Индулис и Ария» Райниса

Латвийское радио 
 «Семья Зитаров» Вилиса Лациса
 «Разлом» Бориса Лавренёва
 «Джамиля» Чингиза Айтматова
 «Принцесса Гундега и король Брусубарда» Анны Бригадере
 «Близнецы Чёртова кряжа» Эгонса Ливса

Примечания

Ссылки 
 Освальд Креслиньш на страничке официального сайта Резекненского народного театра

Персоналии:Театр Дайлес
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные на кладбище Райниса